Neópolis (desambiguação) (em grego cidade nova) pode referir-se a:

 Nablus - cidade da Palestina
 Neópolis - município de Sergipe, Brasil
 Neópolis - bairro de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil

Desambiguação